Кирвајлер може бити:

 Кирвајлер (Палатинат), општина у округу Зидлихе Вајнштрасе, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.
 Кирвајлер (Лаутерекен), општина у округу Кузел, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.